Hoverla, hegycsúcs Kárpátalja és az Ivano-frankivszki terület határán Ukrajnában
 Hoverla, falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Rahói járásban
 Hoverla, a Fehér-Tisza mellékfolyója Ukrajnában, Kárpátalján